Czarne (plaats)
 Czarne (gemeente)
 Czarne (powiat Gołdapski)
 Czarne Dolne	
 Czarne Górne
 Czarne Piątkowo